Le Verseau est une constellation du zodiaque astronomique ;
 Le Verseau est un signe astrologique du zodiaque ;
 La galaxie naine du Verseau est une galaxie de notre groupe local ;
 Verseau est une série de bande dessinée ;
 Dominique Verseau est un des pseudonymes de Henri René Guieu, un écrivain de science-fiction plus connu sous le nom de Jimmy Guieu.
 Le Verseau qui a été un chasseur de mines de la marine nationale de 1987 à 2010.